Салон-де-Прованс:

 Салон-де-Прованс — город и коммуна на юге Франции в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег, в департаменте Буш-дю-Рон.
 Салон-де-Прованс — кантон во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Буш-дю-Рон.